Nationaal Bevrijdingsfront (Burundi)
Nationaal Bevrijdingsfront (Sri Lanka)
Nationaal Bevrijdingsfront (Vietnam), ook wel bekend als Vietcong
Front Farabundo Martí voor Nationale Bevrijding in El Salvador
Sandinistisch Nationaal Bevrijdingsfront in Nigaragua
Grieks Nationaal Bevrijdingsfront
Sloveens Bevrijdingsfront
Nationaal Bevrijdingsfront (Jemen)
Front de libération nationale (Algerije)